Die Segunda División 1954/55 war die 24. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 12. September 1954 und endete am 10. April 1955. Zwischen dem 24. April und 26. Juni 1955 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Cultural Leonesa und Real Murcia.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweit- und Drittplatzierten spielten zusammen mit dem 13. und 14. der Primera División in der Play-Off-Runde zwei weitere Teams, die in der folgenden Saison erstklassig spielten. Aus beiden Gruppen stiegen die letzten zwei Vereine ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen CA Osasuna, Real Jaén, Real Oviedo und Real Gijón teil, aus der Tercera División kamen Betis Sevilla, FC Extremadura, UD Levante, CD Juvenil, CD San Fernando, Club Sestao und FC Terrassa.

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Play-Off-Runde 
Die beiden Zweiten und Dritten ermittelten zusammen mit Espanyol Barcelona und Real Sociedad aus der Primera División zwei Startplätze für die folgende Saison in der Primera División.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Cultural Leonesa
 1. (Gr. Süd)  – Real Murcia

 Absteiger in die Tercera División
 15. (Gr. Nord) – Real Avilés
 16. (Gr. Nord) – CD Juvenil
 15. (Gr. Süd)  – UD Levante
 16. (Gr. Süd)  – Real Balompédica Linense

 Absteiger aus der Primera División
 Real Santander
 CD Málaga

 Aufsteiger in die Segunda División
 FC Cádiz
 SD Indautxu
 CD Mestalla
 AD Plus Ultra

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1954/55
Fußballsaison 1954/55